Die Qualifikation zur Futsal-Europameisterschaft 2003 wurde vom 5. bis zum 23. November 2002 in sieben Gruppen in verschiedenen Ländern ausgetragen. Neben dem EM-Gastgeber Italien konnten in der Qualifikation die weiteren Startplätze gesichert werden.

Für das Endturnier vom 17. bis 24. Februar 2003 in Caserta und Aversa konnten sich Russland, Belgien, Spanien, Slowenien, Portugal, Tschechien und die Ukraine qualifizieren.

Teilnehmende Länder

Spielorte 
 Gruppe A
 City Sport Hall, Szeged, Ungarn
 City Sport Hall, Makó, Ungarn
 Gruppe B
 Pasila Sport Hall, Helsinki, Finnland
 Gruppe C
 Medison, Zrenjanin, Bundesrepublik Jugoslawien
 Gruppe D
 Stadssporthal, Sittard, Niederlande
 Gruppe E
 Pavilhão Municipal, Tavira, Portugal
 Gruppe F
 Hala Sareza, Ostrava, Tschechien
 Gruppe G
 Sporthall, Lučenec, Slowakei

Spiele 
Die farblich unterlegten Mannschaften in den Tabellen qualifizierten sich für das Endturnier in Italien.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Weblinks 
 de.archive.uefa.com: Bacaro entzückt die Tifosi
 rsssf.com: RSSSF-Ergebnisliste der Qualifikation (englisch)

Futsal-Europameisterschaft
Futsalveranstaltung 2002
Sportveranstaltung in Ungarn
Sportveranstaltung in Finnland
Sportveranstaltung in Jugoslawien
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Portugal
Sportveranstaltung in Tschechien
Sportveranstaltung in der Slowakei
Futsal (Italien)